Сантијаго ел Пинар има више значења:

 Општина Сантијаго ел Пинар (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сантијаго ел Пинар (Сантијаго ел Пинар, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику